Котеджі —  масив індивідуальних житлових будинків у місті Первомайську Миколаївської області в Україні.
Розташовується на південно-східній околиці міста та є самим молодим житловим масивом міста.

Будівництво масиву всередині 90-х років XX століття пов'язане з наданням Україні фінансової допомоги Урядом США у процесі  ліквідації стратегічних наступальних озброєнь (програма Нанна-Лугара зі спільного зменшення загрози).

Будівництво житлового масиву з 240 житлових індивідуальних одно- двох квартирних будинків стало ключовим елементом соціальної адаптації воїнів-ракетників, які підлягали звільненню, у зв'язку з розформуванням ракетного з'єднання, рзташованого у  місті Первомайську Миколаївської області.

Масив вирізняється практично повною відсутністю соціально-побутової інфраструктури та тяжіє до житлового масиву з розвиненою інфраструктурою Коротченка.

Посилання 
 Офіційний сайт міста Первомайськ

Місцевості Первомайська